Piemonte peut faire référence à :

Patronymie
 Gabriel Piemonte (1909-1991), avocat et homme politique américain.
 Giuseppe Piemonte (1878-1960), homme politique et antifasciste italien.
 Martina Piemonte, footballeuse italienne ayant fait partie de l'équipe nationale féminine d'Italie.
 Patrick Piemonte, inventeur et informaticien américain.

Nautisme
 Piemonte était un navire utilisé pour transporter les mille hommes lors de l'expédition des Mille en 1860.
 Piemonte était un croiseur protégé de la Regia Marina dans les années 1880.
 Piemonte était un navire à passagers à aubes italien en service de 1904 à 2003.

Astronomie
 (5162) Piemonte est un astéroïde de la ceinture principale.

Sport
 Piemonte FC était un club de football italien fondé en 1910 et basé à Turin.

Voir aussi
 

Homonymie de bateaux